La Euro Winners Cup 2015 è la 3ª edizione del torneo. Iniziata il 2 giugno 2015 e terminata il 7 giugno 2015.

La squadra vincitrice è il BSC Kristall che ha battuto in finale il Catania BS per 6 a 2 a Catania.

Squadre Partecipanti
Hanno preso parte alla competizione 28 club da 23 federazioni nazionali differenti.

 Catania BS
 Milano BS
 ASD Sambenedettese BS
 FC Lokomotiv Moscow
 BSC Kristall
 CD Murcia
 CD Bala Azul
 KP Łódź
 Hemako Sztutowo
 SC Braga
 FC Vybor
 Goldwin Plus Bodon FC
 Amrahbank
 Sable Dancers Berna
 LSA Chaudfontaine
 FC BATE Borisov
 FC Odesos
 BS Bohemians 1905
 Portsmouth BS
 BSC Peugeot Estonia
 Montpellier BS
 Dinamo Batumi
 BST Chemnitz
 Mani BS Club
 Ushkyn-Iskra
 CS Djoker - Tornado Chișinǎu
 AS Constanța
 Antalya - Alanya BSC

Fase a Gironi
A maggio le 26 squadre sono state sorteggiate in 7 gironi, le prime due di ogni girone e le due migliori terze si sono qualificate ai playoff.

Gruppo  A 

|-
|align=right|CD Murcia 
|align=center|5-4
|align=left| BST Chemnitz
|-
|align=right|BS Bohemians 1905 
|align=center|6-12
|align=left| Catania BS
|-
|align="right" |CD Murcia 
|align=center|6-3
|align=left| BS Bohemians 1905
|-
|align="right" |Catania BS 
|align=center|5-1
|align=left| BST Chemnitz
|-
|align="right" |BST Chemnitz 
|align=center|2-1 (a.p.)
|align=left| BS Bohemians 1905
|-
|align="right" |Catania BS 
|align=center|5-2
|align=left| CD Murcia
|}

Gruppo B 

|-
|align=right|Dinamo Batumi 
|align=center|2-0
|align=left| FC Odesos
|-
|align=right|CD Bala Azul 
|align=center|1-5
|align=left| BSC Kristall
|-
|align=right|Dinamo Batumi 
|align=center|0-4
|align=left| CD Bala Azul
|-
|align=right|BSC Kristall  
|align=center|6-0
|align=left| FC Odesos
|-
|align=right|FC Odesos 
|align=center|5-4
|align=left| CD Bala Azul
|-
|align=right|BSC Kristall  
|align=center|14-1
|align=left| Dinamo Batumi
|}

Gruppo   C 

|-
|align=right|Montpellier BS 
|align=center|3-4
|align=left| AS Constanța
|-
|align=right|Amrahbank 
|align=center|0-5
|align=left| FC Lokomotiv Moscow
|-
|align=right|Montpellier BS 
|align=center|5-6 (pro)
|align=left| Amrahbank
|-
|align=right|FC Lokomotiv Moscow 
|align=center|5-2
|align=left| AS Constanța
|-
|align=right|AS Constanța 
|align=center|8-10
|align=left| Amrahbank
|-
|align=right|FC Lokomotiv Moscow 
|align=center|7-0
|align=left| Montpellier BS
|}

Gruppo D 

|-
|align=right|Portsmouth BS 
|align=center|1-2
|align=left| CS Djoker - Tornado Chișinǎu
|-
|align=right|Ushkyn-Iskra 
|align=center|1-4
|align=left| ASD Sambenedettese BS
|-
|align=right|Portsmouth BS 
|align=center|0-5
|align=left| Ushkyn-Iskra
|-
|align=right|ASD Sambenedettese BS 
|align=center|4-2
|align=left| CS Djoker - Tornado Chișinǎu
|-
|align=right|CS Djoker - Tornado Chișinǎu 
|align=center|3-2
|align=left| Ushkyn-Iskra
|-
|align=right|ASD Sambenedettese BS 
|align=center|6-1
|align=left| Portsmouth BS
|}

Gruppo E 

|-
|align=right|Milano BS 
|align=center|2-3
|align=left| KP Łódź
|-
|align=right|BSC Peugeot Estonia 
|align=center|1-8
|align=left| SC Braga
|-
|align=right|Milano BS 
|align=center|4-2
|align=left| BSC Peugeot Estonia
|-
|align=right|SC Braga 
|align=center|5-3
|align=left| KP Łódź
|-
|align=right|KP Łódź 
|align=center|2-1
|align=left| BSC Peugeot Estonia
|-
|align=right|SC Braga 
|align=center|5-1
|align=left| Milano BS
|}

Gruppo  F 

|-
|align=right|Antalya - Alanya BSC 
|align=center|10-4
|align=left| Hemako Sztutowo
|-
|align=right|Mani BS Club 
|align=center|6-8
|align=left| Sable Dancers Berna
|-
|align=right|Antalya - Alanya BSC 
|align=center|14-2
|align=left| Mani BS Club
|-
|align=right|Sable Dancers Berna 
|align=center|7-3
|align=left| Hemako Sztutowo
|-
|align=right|Hemako Sztutowo 
|align=center|3-1
|align=left| Mani BS Club
|-
|align=right|Sable Dancers Berna 
|align=center|7-6
|align=left| Antalya - Alanya BSC
|}

Gruppo G 

|-
|align=right|LSA Chaudfontaine  
|align=center|4-12
|align=left| Goldwin Plus Bodon FC
|-
|align=right|FC BATE Borisov 
|align=center|2-3
|align=left| FC Vybor
|-
|align=right|LSA Chaudfontaine  
|align=center|3-4
|align=left| FC BATE Borisov
|-
|align=right|FC Vybor 
|align=center|3-5
|align=left| Goldwin Plus Bodon FC
|-
|align=right|Goldwin Plus Bodon FC 
|align=center|5-1
|align=left| FC BATE Borisov
|-
|align=right|FC Vybor 
|align=center|11-3
|align=left| LSA Chaudfontaine
|}

Tabellone (fase finale)

Finale 3º-4ºposto

|-
|align=right| Lokomotiv Moskow	
|align=center|2-3
|align=left| FC Vybor
|}

Piazzamenti

5º-8º posto

Semifinali 5º-8º posto

|-
|align=right| KP Łódź
|align=center|1-2
|align=left| Goldwin Plus Bodon FC
|-
|align=right| Amrahbank
|align=center|3-4
|align=left| SC Braga
|}

Finale 7º-8º posto

|-
|align=right| KP Łódź
|align=center|4-5
|align=left| Amrahbank
|}

Finale 5º-6º posto

|-
|align=right| Goldwin Pluss
|align=center|3-9
|align=left| SC Braga
|}

Riconoscimenti

Classifica Finale

Note

2015